Een verkeersweg:
 N955 (België)
 N955 (Nederland), zie Provinciale weg 955

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing